Кошмаки — название населённых пунктов:

Россия 
 Кошмаки — деревня в Гаринском городском округе Свердловской области.

Украина 
 Кошмаки — село в Владимирецком районе Ровненской области.